IMMA steht für: 

 International Motorcycle Manufacturer Association, den weltweiten Verband der Motorradhersteller, der auch den Zweirad-Fahrzyklus WMTC mitgestaltet hat
Irish Museum of Modern Art

IMMA